Tougher Than Leather ist
 ein Albumtitel von Willie Nelson, siehe Tougher Than Leather (Willie-Nelson-Album)
 ein Albumtitel von Run-D.M.C., siehe Tougher Than Leather (Run-D.M.C.-Album)
 der Originaltitel des Films Mad Dogs – Im Schatten der Gewalt